Les Polycotylidae sont une famille de Plesiosauroidea (plésiosaures "vrais") du Crétacé. Elle s'apparente à la famille des Elasmosauridae.

Avec leur cou court et leur tête allongée, ces espèces ressemblent aux Pliosauroidea, mais des études phylogénétiques indiquent qu'elles partagent de nombreux points communs avec les Elasmosauridae et les Plesiosaurus. Elles ont été trouvées dans le monde entier, avec des spécimens signalés notamment en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, en ex-URSS et en Amérique du Sud.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Ceraunosaurus
 Cimoliasaurus leucoscopelus
 genre Dolichorhynchops
 genre Edgarosaurus
 genre Eopolycotylus
 genre Georgiasaurus
 genre Manemergus
 genre Pahasapasaurus
 sous-famille Palmulainae
 sous-famille Palmulasaurinae
 genre Piratosaurus
 genre Plesiopleurodon
 sous-famille Polycotyilnae
 sous-famille Polycotylinae
 Polycotylus brevispondylus
 sous-espèce Polycotylus ichthyospondylus tanais
 genre Sulcusuchus
 genre Thililua
 genre Trinacromerum

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
  Polycotylidae sur palaeos.com
  Polycotylidae sur The Plesiosaur Directory

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1908